Plaats in Indonesië
 Sumber Urip (Selupu Rejang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rejang Lebong in de provincie Bengkulu
 Sumber Urip (Berbek), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Sumber Urip (Doko), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Sumberurip, doorverwijspagina